Mk 26 (Mark 26) – американская пусковая установка для управляемых ракет. Применялась на кораблях ВМС США для запуска ракет «Стандарт» SM-1 и SM-2, ASROC и «Томагавк».

В настоящее время снята с вооружения и в качестве стандартной пусковой установки ВМС США заменена  установкой вертикального пуска Mk 41.

Производство и обслуживание 

 Производство и регламентное обслуживание пусковых установок, техническое обслуживание с выездом в порт стоянки — FMC Corp., Northern Ordnance, Inc., Миннеаполисский оружейный завод промышленного резерва флота, Миннеаполис, Миннесота;
 Программно-аппаратный комплекс, сопряжение с системой управления вооружением корабля — Syscon Corp., Вашингтон, округ Колумбия.

Тактико-технические характеристики

Носители 
  – Ракетные крейсера типа «Вирджиния»
  – Ракетные крейсера типа «Тикондерога» (первые пять кораблей, CG 47—51)
  /  - Эскадренные миноносцы типа «Кидд»

Примечания

См. также
 Mk 41 (пусковая установка)
 Установка вертикального пуска
 Список пусковых установок ВМФ США

Литература

Ссылки
MK 26 Guided Missile Launching System (GMLS).
GMLS Mk 26 (United States), Weapon handling and launching systems.

Военная продукция Northern Ordnance
Ракетное оружие США
Пусковые установки